Jaenischgambiet (Spaans)
 Jaenischgambiet op c4